Léona désigne :
 Prénom féminin, équivalent féminin de Léon ;

Patronymes 
 Leona Aglukkaq (1967-), femme politique canadienne
 Leona Alleslev (1968-), femme politique canadienne
 Leona Anderson (1885-1973), actrice américaine
 Leona Cavalli (1969-), actrice brésilienne
 Leona Chalmers, actrice et inventrice américaine
 Léona Delcourt (1902-1941), connue sous le nom de Nadja
 Leona Detiège (1942-), femme politique belge
 Leona Florentino (1849-1884), poétesse philippine
 Léona Gabriel (1891-1971), chanteuse martiniquaise
 Leona Helmsley (1920-2007), hôtelière américaine
 Leona Lewis (1985-), chanteuse britannique
 Leona Naess (1974-), chanteuse britannique
 Leona Neumannová (1987-), joueuse de volley-ball tchèque
 Leona Roberts (1879-1954), actrice américaine
 Leona Vicario (1789-1842), journaliste mexicaine
 Leona Woods (1919-1986), physicienne américaine

Pseudonyme 
 Leona Dare, artiste de cirque

Toponyme 

 Leona, une ville du Kansas, aux États-Unis.
 Leona, une ville du Texas, aux États-Unis.

Divers 
 (319) Leona, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Cicurina leona, espèce d'araignées
 Communauté rurale de Léona, communauté rurale du Sénégal
 Leona Divide, série d'ultra-trails organisée en Californie
 Maison de Leona Panajot, résidence familiale de Belgrade en Serbie